Ва́жинская во́лость — волость в составе Олонецкого уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Скуратово.

В состав волости входили сельские общества, включающие 52 деревни:
 Важинское общество
 Кашканское общество
 Мандрогское общество
 Михайловское общество
 Согинское общество
 Усланское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 5614 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 5559 человек. В волости насчитывалось 954 лошади, 1855 коров и 2157 голов прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена.

В настоящее время территория Важинской волости относится в основном к Подпорожскому району Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год
 Важинская волость

Волости Олонецкого уезда
Подпорожский район